25-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в 1993 году в Копенгагене (ранее чемпионаты уже проводились здесь в 1950 и 1970 годах). Были разыграны 22 комплекта наград, в том числе 14 в гребле на байдарках и 8 в гребле на каноэ. На этом мировом первенстве бывшие республики СССР впервые выступили раздельно, кроме того, здесь дебютировали сборные Чехии и Словакии, появившиеся в результате распада Чехословакии.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 7 || 1 || 6 || 14
|-
| 2 || align=left |  || 5 || 5 || 2 || 12
|-
| 3 || align=left |  || 2 || 3 || 1 || 6
|- 
| 4 || align=left |  || 3 || 2 || 0 || 5
|- 
| 5 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 5
|- 
| 6 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 7 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|- 
| 8 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|- 
| 9 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|- 
| 10 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 11 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 13 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 14 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 18 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 19 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Итого || 22 || 22 || 22 ||66
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 1993 года 

Спорт в Дании в 1993 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Чемпионаты мира в Дании